Reformierte Kirche Wabern steht für:

 Reformierte Kirche Wabern bei Bern, Schweiz
 Reformierte Kirche Wabern (Hessen)